Юстинианополис:
 Дидима
 Кыршехир

См. также 
 Юстиниануполис
 Юстинианополь